Алексе́й Генна́дьевич Гри́шин (; род. 18 июня 1979 года в Минске, Белорусская ССР) — белорусский фристайлист (лыжная акробатика). Чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Неоднократный победитель и призёр чемпионатов и этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2001).

Биография 

 С 1995 — спортсмен-инструктор Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
 1998 — участие в Зимних Олимпийских играх в Нагано (8-е место)
 1999 — окончил РУОР
 2000 — серебряный призёр общего зачета Кубка мира
 2001 — чемпион мира по лыжной акробатике (г. Уистлер-Блэккомб, Канада),
 2002 — бронзовый призёр Зимних Олимпийских Игр в Солт-Лейк-Сити
 2002 — серебряный призёр общего зачета Кубка мира
 2002 — спортсмен года в Белоруссии
 2003 — серебряный призёр чемпионата мира (г. Дир-Вэлли, США)
 2004 — бронзовый призёр общего зачета Кубка мира
 2005 — бронзовый призёр чемпионата мира (г. Рука, Финляндия)
 2006 — участие в Зимних Олимпийских играх в Турине (4-е место)
 2010 — чемпион зимних Олимпийских игр в Ванкувере

Чемпион зимних Олимпийских игр в Ванкувере 
В истории белорусского спорта — первый чемпион зимних Олимпийских игр. Олимпийское золото Ванкувера-2010 Гришин выиграл там же, где 9 лет назад единственный раз выиграл золото чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алексея Гришина
 Спортивная биография и результаты Алексея Гришина на странице Международной федерации лыжного спорта
 Зал олимпийской славы Беларуси (все олимпийские медалисты)
 Д. Комашко. Свободный полет: Интервью с Алексеем Гришиным и его женой // «Советская Белоруссия», 04.01.2005
 Е. Данильченко. Алексей Гришин: надеюсь на успех в Сочи // «Спортивная панорама», 13.01.2009
 Алексей Гришин: если смогу победить себя, то одержу победу над всеми // «Советская Белоруссия», 18.02.2010

Персоналии по алфавиту
Фристайлисты Белоруссии
Олимпийские чемпионы от Белоруссии
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по фристайлу
Кавалеры ордена Отечества III степени (Белоруссия)
Лауреаты премии «Белорусский спортивный Олимп»